szaman
 Szamanka - polski film psychologiczny z 1995 r. w reżyserii Andrzeja Żuławskiego
 Szamanka - album Justyny Steczkowskiej